Palmeiras de Goiás kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Palmeiras de Goiás (ort), 
 Palmeiras de Goiás (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar